Улица Ованеса Туманяна — название улицы в различных городах. Носят имя армянского поэта Ованеса Туманяна (1869—1923).

 Улица Ованеса Туманяна (Киев) () — улица в Киеве.
 Улица Ованеса Туманяна (Тбилиси) () — улица в Тбилиси.

См. также 
 Улица Туманяна (Ереван) — улица в Ереване.